

Крутець — присілок, Бабушкінський район, Вологодська область
 Крутець — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Крутець — село, Земетчинський район, Пензенська область
 Крутець — селище, Зубово-Полянський район, Мордовія
 Крутець — присілок, Оричівський район, Кіровська область

Див. також 
 Білокрутець